Pirići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Pirići, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Pirići, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Pirići, un village situé dans la municipalité de Vitez, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.